Micha’el Herzog (ur. 1952) – izraelski generał i dyplomata, ambasador w USA, brat prezydenta Jicchaka Herzoga
 Michael Herzog (1952–2011) – austriacki hokeista
 Michael Herzog (ur. 1964) – niemiecki biolog